Растина је насеље у Србији у граду Сомбору у Западнобачком управном округу, удаљено је 22 km од Сомбора, у близини државне границе са Мађарском. Према попису из 2022. било је 337 становника.

Овде се налази Дворац Редл.

У овом селу налази се малогранични прелаз са Мађарском, Растина-Bácsszentgyörgy

Историја 
Први пут се помиње у -{XIV}- веку под називом Харасти.

До половине -{XIX}- века Растина је била посед барона Редла на ком су радили углавном Мађари. У другој половини -{XIX}- века Растина је у оквиру Станишића а до краја Другог светског рата у саставу Риђице. Статус самосталног села поново добија по завршетку рата. Досељавањем добровољаца после Првог светског рата из Лике и Херцеговине настаје село Растина.

До 1965. године Растина је заједно са Риђицом, Станишићем, Гаковом и Крушевљем спадала у општину Станишић.

Спорт 

 ФК Солунац Растина
 ФК Полет Растина

Демографија 

У насељу Растина живи 468 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 44,7 година (42,4 код мушкараца и 46,9 код жена). У насељу има 191 домаћинство, а просечан број чланова по домаћинству је 2,96.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)
 Дворац у Растини

Град Сомбор
Насељена места у Војводини
Википројект географија/Насеља у Србији